Bednary bezeichnet Orte in Polen:
 Bednary (Pobiedziska), ein Dorf der Gmina Pobiedziska in der Woiwodschaft Großpolen
 Bednary (Nieborów), ein Dorf der Gmina Nieborów in der Woiwodschaft Łódź 
 Bednary, ein Dorf der Gmina Puszcza Mariańska in der Woiwodschaft Masowien